Elizabeth Ferris ist der Name folgender Personen:

* Elizabeth Ferris (Wasserspringerin) (Liz Ferris; 1940–2012), britische Wasserspringerin 
 Elizabeth Ferris (Tennisspielerin) (* 1986), US-amerikanische Tennisspielerin